Austria:
 Judenbach - rzeka, dopływ Fuscher Ache
 Judenbach - rzeka, dopływ Inn

Niemcy:
 Judenbach - część gminy (Ortsteil) Föritztal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sonneberg